Dick Crealy e Onny Parun hanno battuto in finale Bob Lutz e Stan Smith 6-3, 6-2, 3-6.

Teste di serie

 Bob Lutz /  Stan Smith (finale)
 Juan Gisbert /  Ilie Năstase (quarti di finale)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (secondo turno)
 Jürgen Fassbender /  Hans-Jürgen Pohmann (quarti di finale)

 Patricio Cornejo Seckel /  Jaime Fillol (secondo turno)
 Björn Borg /  Aleksandre Met'reveli (semifinali)
 Arthur Ashe /  Roscoe Tanner (secondo turno)
 Tom Gorman /  Marty Riessen (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1974